MCO, sigle de trois lettres, est une abréviation, qui peut signifier :
 Mahler Chamber Orchestra, un orchestre européen ;
 Maintien en condition opérationnelle, ou Maintien en conditions opérationnelles, un terme utilisé à propos de la maintenance de matériel ou logiciel, ainsi que dans le domaine militaire ;
 Managed Care Organization, un type d'organisation d'assurance maladie aux États-Unis ;
 Mars Climate Orbiter, une sonde spatiale ;
 Médecine, Chirurgie, Gynécologie-Obstétrique ou Médecine-Chirurgie-Obstétrique, une abréviation utilisée en médecine, en particulier en France (par opposition aux soins de suite et de réadaptation (SSR)) ;
 .MCO, une extension de fichier d'avatars animés MSN Messenger ;
 Modern Chess Openings, un ouvrage de référence sur les ouvertures d'échecs, d'abord publié en 1911 par les joueurs britanniques Richard Clewin Griffith (1872-1955) et John Herbert White (1880-1920) ;
 Méthode des moindres carrés ordinaire, une méthode de régression linéaire en statistiques ;
 Mouloudia Club d'Oran, ou Mouloudia Club oranais, un club omnisports algérien ;
 Mouloudia Club d'Oujda (MC Oujda), un club de football marocain ;
 Membre du Conseil de l'Ordre des avocats.
 Mine à ciel ouvert.

MCO est un code, qui peut signifier :
 Monaco
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3 ;
 Aéroport international d'Orlando, selon le code AITA des aéroports ;
 gare de Manchester Oxford Road ;
 code NYSE de la société Moody's Corporation.

Code